Cantate FM é uma rádio educativa católica instalada em Votorantim, SP para toda a região de Sorocaba e é transmitida para todo o mundo pelo site oficial.

A Rádio é ligada do movimento Renovação Carismática Católica, veio da Comunidade de Vida e Aliança Cantate Domino e a concessão da rádio cantate, foi publicada no diário oficial da união, no dia 08 de julho de 2004, pelo então presidente do senado federal, o senador José Sarney. Opera em 104,5 FM para Votorantim, Sorocaba e região..

Cantate FM
Estações de rádio cristãs do Brasil
Estações de rádio fundadas em 2004